Venant du latin paulus qui veut dire petit, Paule est un nom propre utilisé comme prénom, patronyme et toponyme.

Prénom
Fêté le 26 janvier, ce prénom a pour diminutif Paulette et pour forme masculine Paul. Sa forme hispanique est Paula. Il est également utilisé sous la forme composée Marie-Paule.

Personnes portant ce prénom
 Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste Paule.

Saints chrétiens

 Sainte Paule de Rome, née en 347 et morte en 404, fut une disciple de saint Jérôme et la première moniale de l'histoire chrétienne.
 Saint François de Paule, né le  à Paule en Calabre (Italie), et décédé le  au couvent de Plessis-lez-Tours, était un religieux ermite italien, fondateur de l'ordre des Minimes.
 Sainte Paule Frassinetti, religieuse italienne et fondatrice des Sœurs de sainte Dorothée.

Toponyme
  Paule est une commune française, située dans le département des Côtes-d'Armor et la région Bretagne.

Bibliographie
 .

Annexes

Notes et références

Prénom féminin